Zirking heißen folgende geographische Objekte:

 Oberzirking, Ortschaft von Mauthausen und Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich (Adressen des Mauthausener Teils)
 Turm zu Zirking, abgekommene Burg in Niederzirking bei Ried in der Riedmark, Oberösterreich